«Marcelo Sosa Abella» - Vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. 
Nacido el 2 de abril de 1971- Abogado. Director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado Periodo 2013 - 2015 desempeñándose como Vocal.
Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente, Periodo 2020 - 2025.

Personajes 
 Marcelo Sosa (n/d), dibujante e ilustrador argentino;
 Marcelo Fabián Sosa (1978-), futbolista uruguayo.